Comitatul Allen, conform originalului din limba engleză, Allen County, este numele a mai multor comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează

 Comitatul Allen, statul  -- (categorie și format)
 Comitatul Allen, statul  -- (categorie și format)
 Comitatul Allen, statul  -- (categorie și format)
 Comitatul Allen, statul  -- (categorie și format)
 Parohia Allen, statul  -- (categorie și format)

Vezi și 

 Formate comitate SUA
 Allen

Dezambiguizare
Nume proprii